Naselja u Hrvatskoj:
 Prkos (Rasinja), naselje u općini Rasinja, Koprivničko-križevačka županija
 Prkos (Škabrnja), naselje u općini Škabrnja, Zadarska županija
 Prkos Ivanićki, gradsko naselje Ivanić-Grada, Zagrebačka županija
 Prkos Lasinjski, naselje u općini Lasinja, Karlovačka županija

Ostalo:
 prkos (biljka), lat Portulaca grandiflora
 prkos (osjećaj)